Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 20 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristien Kemmer.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Harris et Olga Morozova.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Adelaide
Adelaide
Tennis en Australie en 1970
Tennis en Australie en 1971
Sport en décembre 1970
Tennis en janvier 1971